Crossbow ( für Armbrust) steht für:

 eine militärische Operation im Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Crossbow
 einen Spionagethriller, siehe Geheimaktion Crossbow
 einen Sportwagen von KTM, siehe KTM X-Bow
 ein Videospiel von Nintendo, siehe Link’s Crossbow Training
 eine TV-Serie von David R. Cappes